Хедман — фамилия. Известные носители:
 Хедман, Виктор (род. 1990) — шведский хоккеист.
 Хедман, Магнус (род. 1973) — шведский футбольный вратарь.
 Хедман, Марина (род. 1944) — итальянская порноактриса.